Haslund (plaats), plaats in Denemarken
 Haslund (parochie), parochie in Denemarken